Pietro di Foix il Vecchio (1386-1464), cardinale di Santa Romana Chiesa.
 Pietro di Foix il Giovane (1449-1490), cardinale di Santa Romana Chiesa.